Grevea är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Grevea ingår i familjen Montiniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Potatisordningen
Grevea